Акина́к () — короткий (40—60 сантиметров) железный меч, применявшийся скифами во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры, в другом источнике указано что Acinăces, ἀκινάκης, короткая прямая персидская сабля, которую носили у правого бока.

История 

Акинак помимо скифов, использовали также племена персов, мидян, саков, аргипеев, массагетов и меланхленов.

Акинак обладал отличными колющими свойствами и достаточной массой (до двух килограммов) для нанесения рубящих ударов. Дол, как правило, отсутствовал. 

Меч имел сердцевидное перекрестие и плоское навершие в виде поперечного короткого бруска или полумесяца. Вместе с определённой разновидностью трензеля, акинак являлся одним из элементов так называемой скифской триады — комплекса предметов, характерных для скифской культуры. Археологические находки акинаков и других составляющих триады позволяют проследить засвидетельствованное Геродотом и Диодором Сицилийским проникновение восточно-иранских «царских скифов» через Переднюю Азию и Кавказ до Северного Причерноморья.

Этимология 
В Греческо-русском словаре А. Д. Вейсмана 1882 года слово ἀκινάκης переведено как «кривая, короткая сабля (Персов), Мидян, Скифов». 

В «Латинской синонимике» Шмальфельда 1890 года acinaces определяется как «кривая сабля персов и других восточных народов», в латинско-русских словарях того же периода перевод звучит как «короткая персидская сабля».

Примечания

Литература 
 Иосиф Флавий, Иудейские древности — Книга двадцатая.
 Мелюкова А. И. , Вооружение скифов // САИ. — 1964. — Д І4. — 260 с.;
 

Холодное оружие по алфавиту
Мечи
Клинковое оружие Ближнего Востока
Античное оружие
Европейские мечи
Европейские мечи по типам
Мечи Древнего мира
Скифы
Армия Ахеменидов